Појам Фримонт може да се односи на:
Фримонт (Бахаме), град на Бахамима
Фримонт, град у САД у држави Калифорнија
Фримонт (Охајо), град у САД у држави Охајо